Матагорда () — географические названия в США:

  — тауншип в штате Техас.
 Матагорда — округ в штате Техас. 
 Матагорда — залив на техасском побережье Мексиканского залива. 
  — остров в штате Техас.
  — полуостров в штате Техас.